Oberto puede referirse a:
 Romagnano al Monte, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania.
 Romagnano Sesia, localidad y comune italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte.